Jõgeva steht für:
 einen Kreis in Estland, siehe Kreis Jõgeva (Jõgeva maakond oder Jõgevamaa)
 eine Landgemeinde in diesem Kreis, siehe Jõgeva (Landgemeinde) (Jõgeva vald)
 ein Dorf in dieser Gemeinde, siehe Jõgeva (Dorf) (Jõgeva alevik)
 eine Stadt in diesem Kreis, siehe Jõgeva (Stadt) (Jõgeva linn)